Clarke är ett engelskt och irländskt efternamn, som burits av bland andra:

A
 Alan Clarke (1935–1990), brittisk regissör och författare
 Alexander Ross Clarke (1828–1914), brittisk geoet
 Allan Clarke, flera personer
 Allan Clarke (fotbollsspelare) (född 1946), engelsk fotbollsspelare
 Allan Clarke (sångare) (född 1942), brittisk sångare och gitarrist
 Alured Clarke (militär) (1744–1832), brittisk militär och ämbetsman
 Anne Clarke (1806–efter 1847), australisk skådespelare och teaterdirektör
 Arthur C. Clarke (1917–2008), brittisk science-fictionförfattare

B
 Bobby Clarke
 Buck Clarke

C
 Cam Clarke
 Charles Clarke
 Charles Baron Clarke
 Christopher Clarke

D
 Dale Clarke
 Dan Clarke
 Darren Clarke
 Davian Clarke
 David Leonard Clarke

E
 Eddie Clarke
 Edith Clarke
 Edward Daniel Clarke
 Edward George Clarke
 Eldece Clarke-Lewis
 Ellis Clarke
 Emilia Clarke

G
 George Clarke, 1:e baron Sydenham av Combe
 George W. Clarke
 Gilby Clarke

H
 Harold Clarke
 Henri-Jacques-Guillaume Clarke
 Herbert Clarke

I
 Ian Clarke
 Ian Clarke (datavetare)

J
 Jack Clarke (fotbollsspelare)
 Jack Clarke (racerförare)
 Jacob Augustus Lockhart Clarke
 James Paul Clarke
 Jason Clarke
 Jeremiah Clarke
 John Hopkins Clarke

K
 Kenneth Clarke
 Kenny Clarke

L
 Lenny Clarke
 Leon Clarke
 Lerone Clarke
 Louis Clarke

M
 Mae Clarke
 Margaret Turner Clarke
 Mary Anne Clarke
 Melinda Clarke
 Michael Clarke
 Mitch Clarke

R
 Ron Clarke
 Roy Clarke

S
 Samuel Clarke
 Sarah Clarke
 Simon Clarke (cyklist)
 Stanley Clarke
 Susanna Clarke

T
 Tarania Clarke
 Thomas J. Clarke
 Tom Clarke (politiker)
 Tony Clarke

V
 Vince Clarke

W
 Warren Clarke

Y
 Yvette Clarke

Se även
 Clark

Engelska efternamn
Irländska efternamn
Efternamn som syftar på yrken